Halbjerg kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Halbjerg (Oudrup Sogn) – et areal i Oudrup Sogn, Vesthimmerlands Kommune
 Halbjerg (Understed Sogn) – en bebyggelse i Understed Sogn, Frederikshavn Kommune